La Taça de Ouro 1985 (in italiano Trofeo d'Oro 1985) è stata la 15ª edizione del massimo campionato brasiliano di calcio.

Formula 
Primo turno: 44 squadre divise in 4 gruppi, 2 (A e B) di 10 club e 2 (C e D) di 12 club ciascuno. Nei gruppi A e B ogni squadra affronta in partite di andata e ritorno tutte le componenti dell'altro girone, mentre nei gruppi C e D ogni squadra affronta in partite di andata e ritorno tutte le componenti del proprio girone. In ogni girone si qualifica al secondo turno il vincitore del turno di andata, il vincitore del turno di ritorno (o il secondo classificato se a vincere andata e ritorno è la stessa squadra) e le 2 squadre che in totale hanno ottenuto più punti tra quelle non qualificate per la vittoria di andata o ritorno.

Secondo turno: 16 squadre divise in 4 gruppi di 4 club ciascuno, che affrontano in partite di andata e ritorno tutte le componenti del proprio girone. Si qualificano alla fase finale le migliori 2 di ogni raggruppamento e la migliore tra le terze classificate.

Semifinali: gare a eliminazione diretta in partita di andata e ritorno.

Finale: gare a eliminazione diretta in partita unica. Gioca in casa la squadra meglio classificata dopo i turni precedenti, in caso di parità sono previsti i rigori.

Partecipanti

Primo turno

Gruppi A e B

Risultati

Classifica

Gruppo A 
Andata

Ritorno

Totale

Gruppo B 
Andata

Ritorno

Totale

Verdetti

Gruppo A 
 Atlético Mineiro, Coritiba, Corinthians e Guarani qualificati al secondo turno.

Gruppo B 
 Flamengo, Bahia, Vasco da Gama e Internacional qualificati al secondo turno.

Gruppo C

Risultati

Classifica 
Andata

Ritorno

Totale

Verdetti 
 Sport, Ceará, Mixto e CSA qualificati al secondo turno.

Gruppo D

Risultati

Classifica 
Andata

Ritorno

Totale

Verdetti 
 Bangu, Brasil, Ponte Preta e Joinville qualificati al secondo turno.

Secondo turno

Gruppo E

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Atlético Mineiro qualificato alle semifinali.

Gruppo F

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Brasil de Pelotas qualificato alle semifinali.

Gruppo G

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Coritiba qualificato alle semifinali.

Gruppo H

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Bangu qualificato alle semifinali.

Fase finale

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Verdetti 
 Coritiba campione del Brasile 1985.
 Coritiba e Bangu qualificati per la Coppa Libertadores 1986.

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1985
1985